Notre-Dame-de-la-Visitation est le nom donné à plusieurs chapelles :
 Chapelle Notre-Dame-de-la-Visitation à Écaillon ;
 Chapelle Notre-Dame-de-la-Visitation à Piène-Haute.

NotreDameVisitation
~